Kohlstock steht für:
 Kohlstock (Berg), 628 m, Berg in der Rhön, nahe Eckartsroth (Wildflecken), Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Kohlstock ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kohlstock (1864–1935), deutscher Schuldirektor und Heimatforscher
 Paul Kohlstock (1861–1901), Oberstabsarzt der Preußischen Armee, Tropenmediziner
 Peter Kohlstock (* 1939), deutscher Hydro- und Kartograph